Ulica Świętokrzyska – ulica w Gdańsku
 Ulica Świętokrzyska – ulica w Warszawie
 Ulica Świętokrzyska – ulica we Wrocławiu
Ulica Świętokrzyska – ulica w Kielcach 

Świętokrzyska